Bones (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
Bones (film), een Amerikaanse horrorfilm uit 2001
Bones (instrument), een muziekinstrument
Bones (Editors), een single van Editors
Bones (The Killers), een single van The Killers
Bones (Michael Kiwanuka), een single van Michael Kiwanuka
Bones (stripfiguur), een doodgraver uit de strip Lucky Luke
De bijnaam van het fictieve karakter Leonard McCoy uit Star Trek